Hassan Bashir (ur. 7 stycznia 1987 w Kopenhadze) – pakistański piłkarz występujący na pozycji napastnika w duńskim klubie AB Tårnby oraz w reprezentacji Pakistanu.

Kariera reprezentacyjna 
19 listopada 2012 zadebiutował w reprezentacji Pakistanu w meczu towarzyskim przeciwko Singapurowi (4:0), a pierwszego gola zdobył 6 lutego 2013 w meczu towarzyskim przeciwko Nepalowi (0:1).

Statystyki

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 15 grudnia 2019)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Pakistanu w piłce nożnej
Piłkarze FC Nordsjælland
Piłkarze Køge BK
Piłkarze Brønshøj BK
Piłkarze Fremad Amager
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Kopenhadze
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019